Долото:

 Долото — плотничий или столярный инструмент, предназначенный для выдалбливания отверстий, гнёзд, пазов.
 Долото — в хирургии, инструмент, предназначенный для трепанации кости.
 Долото шарошечное — разновидность бурового оборудования.